Cloelia ist:

 Cloelia, eine sagenhafte Heldin der frühen römischen Geschichte
 Cloelia (Frau des Sulla), die dritte Frau des Lucius Cornelius Sulla Felix
 (661) Cloelia, ein Asteroid